Dal puede referirse a los siguientes artículos:
 Dal (alimento), legumbres a las que se les ha despojado la piel (ingrediente fundamental de la cocina de la India).
 Decalitro, unidad de volumen equivalente a diez litros.
 Río Dal, río europeo que discurre por el centro de Suecia y desemboca en el mar Báltico.
 Dal Riada, antiguo reino de la tribu de los escotos.
 Nemzeti dal, verso patriótico húngaro escrito en 1848 por el poeta Sándor Petőfi.
 Vladímir Dal, que fue un médico y lexicógrafo ruso.
 Dal segno, que en notación musical es un marcador para indicar la repetición de un pasaje.
 Dal, octava letra del alfabeto árabe.
 Ḏal, novena letra del alfabeto árabe.
 DAL, se refiere a "Deutsch-Arabische Lehrabteilung", traducido como Legión árabe-alemana, unidad militar compuesta por alemanes y voluntarios de países árabes y del Magreb, que actuó durante la Segunda Guerra Mundial.
 Dal, apellido de personas honorosas.